Asiatiska mästerskapet i fotboll för damer 2018, var den 19:e upplagan av mästerskapet, och spelades 6–20 april 2018 i Jordanien. Turneringen vanns för andra året i rad av  som besegrade  i finalen för andra året i rad.  tog brons efter seger mot

Kvalificerade lag

  (direktkvalificerad)
 
  (direktkvalificerad)
  (värdnation)
  (direktkvalificerad)
  
 
  

Kuriosa: Jordanien deltog i kvalspelet trots man var direktkvalificerat till mästerskapet i egenskap av värdnation.

Domare
Huvuddomare

 
 
 Thein Thein Aye (Burma)
 

 
 
 
 

 
 

Assisterande domare

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Inbördes möten fick avgöra placeringen på Australien, Japan och Sydkorea. Australien och Japan rankas efter den totala målskillnaden i gruppen.

Slutspel

Slutspelsträd

Match om femteplats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Skytteligan 
7 mål
 Li Ying

4 mål

 Kumi Yokoyama
 Song Duan

 Wang Shuang

 Kanjana Sungngoen

3 mål

 Sam Kerr

 Cho So-hyun

 Lee Min-a

2 mål

 Alanna Kennedy
 Mana Iwabuchi

 Rattikan Thongsombut
 Silawan Intamee

 Suchawadee Nildhamrong

1 mål

 Chloe Logarzo
 Emily van Egmond
 Hayley Raso
 Kyah Simon
 Jesse Shugg
 Sarina Bolden
 Emi Nakajima

 Mina Tanaka
 Mizuho Sakaguchi
 Maysa Jbarah
 Sarah Abu-Sabbah
 Shahnaz Jebreen
 Ma Jun
 Tang Jiali

 Wang Shanshan
 Jang Sel-gi
 Lee Geum-min
 Lim Seon-joo
 Pitsamai Sornsai
 Taneekarn Dangda

1 självmål

 Kanjanaporn Saengkoon (mot Australien)

 Nguyễn Thị Tuyết Dung (mot Australien)

2 självmål
 Yasmeen Khair (mot Kina och Filippinerna)

Källor 
 Officiell hemsida (arkiverad)
 Rsssf.com

Referenser

2018 i Jordanien
Fotbollsåret 2018
Fotboll i Jordanien
2018
Sportevenemang i Jordanien